Анато́лий Алекса́ндрович Крыло́в () — советский оператор документального кино, фронтовой кинооператор во время Великой Отечественной войны. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1975), лауреат двух Сталинских премий первой степени (1942, 1951).

Биография 
Родился . Работу в кино начал в 1931 году с ассистента оператора на Московской кинофабрике «Союзкино» (с 1933 года — «Мостехфильм») с перерывом на службу в Красной армии в 1935—1937 годах. С 1938 года на Московской студии кинохроники.

Начало Великой Отечественной войны застало его на съёмках в Батуми, откуда пришлось срочно возвращаться. И уже в начале июля с группой кинооператоров хроники выдвинулся в зону боевых действий, к Смоленску. В звании инженер-капитана служил в киногруппах Центрального, Западного и 3-м Белорусского фронтах. Считался одним из самых отважных и умелых военных операторов.

В июле 1944 года в ходе уличных боёв в Вильнюсе получил ранение в руку и плечо, а в апреле 1945 года в Кёнигсберге — ранение правой руки.

С июля 1945 года — вновь на ЦСДФ. В 1951—1953 годах был оператором корпункта кинохроники в ГДР. Кроме фильмов был автором сюжетов для киноперидиодики студии: «Московская кинохроника», «На защиту родной Москвы», «Новости дня», «Пионерия», «По Советскому Союзу», «Советский воин», «Советский патриот», «Советский спорт», «Советское кино», «Союзкиножурнал», «Страна Советская». В 1980-х годах работал координатором событийных киносъёмок в ночное время. Автор воспоминаний о работе во фронтовой хронике и своих боевых товарищах.

Член Союза кинематографистов СССР с 1957 года.

Скончался 7 июня 1995 года в Москве.

Семья 
Старший брат — Владимир Александрович Крылов (1910—1945) — оператор, корреспондент армейской газеты, погиб во время штурма Кёнигсберга.

Фильмография 

  — Внеочередная V сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва (совместно с группой операторов)
  — VI сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва (совместно с группой операторов)
  — В Сталиногорске (совместно с М. Шнейдеровым)
  — За полный разгром немецких захватчиков (совместно с группой операторов)
  — Освобождённая Ельня
  — Разгром немецких войск под Москвой (совместно с группой операторов)
  — Орловская битва (совместно с группой операторов)
  — Сталинград (совместно с группой операторов)
  — В Восточной Пруссии (фронтовой спецвыпуск № 11) (совместно с группой операторов)
  — Минск наш (фронтовой спецвыпуск № 2) (совместно с группой операторов)
  — Освобождение Вильнюса (фронтовой спецвыпуск № 4) (совместно с группой операторов)
  — Освобождение Советской Белоруссии (совместно с группой операторов)
  — Сражение за Витебск (фронтовой спецвыпуск № 1) (совместно с группой операторов)
  — XXVIII Октябрь (совместно с группой операторов)
  — В логове зверя (совместно с группой операторов)
  — Кёнигсберг (фронтовой выпуск № 6) (совместно с группой операторов)
  — Кубок СССР «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси) (совместно с группой операторов)
  — XXIX Октябрь (совместно с группой операторов; в титрах не указан)
  — 1 Мая (совместно с группой операторов)
  — Парад молодости (совместно с группой операторов)
  — XXX Октябрь (совместно с группой операторов)
  — 1 Мая (совместно с группой операторов; в титрах не указан)
  — В день выборов (совместно с группой операторов)
  — Всесоюзный парад физкультурников 1947 года (совместно с группой операторов)
  — Мастера высоких урожаев (совместно с В. Штатландом, Л. Мазрухо, Г. Гибером)
  — На всеармейских конноспортивных соревнованиях 1947 года / Конноспортивные соревнования (совместно с группой операторов)
  — На родину! (совместно с группой операторов)
  — XXXI Октябрь (совместно с группой операторов; в титрах не указан)
  — 1 Мая (совместно с группой операторов)
  — Зимняя спартакиада народов РСФСР (совместно с группой операторов)
  — 1 Мая (совместно с группой операторов)
  — За высокий урожай (совместно с группой операторов)
  — Матч дружбы (совместно с группой операторов)
  — Пушкинские дни (совместно с группой операторов)
  — Слава труду (совместно с группой операторов)
  — XXXIII Октябрь (совместно с группой операторов)
  — За мир и демократию (совместно с группой операторов)
  — Победа китайского народа (СССР—КНР) (совместно с группой операторов)
  — 1 Мая (совместно с группой операторов)
  — День Воздушного флота СССР (совместно с группой операторов)
  — Мы за мир (СССР—ГДР) (совместно с группой операторов)
  — Международная выставка в Лейпциге (совместно с группой операторов)
  — Спортивный праздник молодёжи (СССР—ГДР) (совместно с группой операторов)
  — Великое прощание (совместно с группой операторов)
  — За мир и дружбу (СССР—Румыния) (совместно с группой операторов)
  — Первая весна (совместно с группой операторов)
  — Футбол: СССР — Венгрия (совместно с группой операторов)
  — Варшавские встречи
  — Выставка произведений скульптора В. И. Мухиной (совместно с М. Прудниковым)
  — Международные соревнования легкоатлетов
  — Паруса над океаном
  — Песни над Вислой (совместно с А. Форбертом, А. Левитаном, В. Микошей, С. Семёновым)
  — Гости из Непала (совместно с Г. Захаровой, Е. Яцуном, А. Воронцовым, Л. Котляренко)
  — Матч легкоатлетов СССР — США (совместно с А. Воронцовым, А. Греком, Г. Захаровой, В. Киселёвым, М. Ошурковым)
  — Хлеб наш целинный
  — Говорит спутник
  — Рязанские встречи
  — В нашей бригаде миллионы
  — Глава государства Камбоджа в СССР (совместно с С. Киселёвым)
  — У нас в Севастополе
  — Гость Цейлона
  — На стройках молодёжь. Спецвыпуск
  — Они учатся в СССР
  — Мы с вами, патриоты Вьетнама (совместно с И. Сокольниковым)
  — Парламентарии Индии в СССР (совместно с Е. Федяевым)
  — Тёплые встречи на Севере (совместно с В. Киселёвым, П. Опрышко, В. Спиридоновым)
  — Парламентарии Нигерии в Советском Союзе (совместно с М. Поповой)
  — Посланцы народов Кении в СССР (совместно с Е. Лозовским)
  — Международная конференция горняков (совместно с М. Поповой)
  — Посланцы Алжира в Советском Союзе (совместно с Л. Михайловым)
  — Праздник советских военных моряков
  — Три весны Ленина (совместно с О. Арцеуловым, З. Громовой, А. Поповой)
  — У нас в гостях женщины Америки (совместно с Б. Шером)
  — Делегация Канады в СССР
  — На земле, в небесах и на море (совместно с группой операторов) 
  — Гвардейцы (совместно с А. Савиным, Л. Михайловым)
  — Парламентарии Замбии в СССР (совместно с И. Пановым)
  — Парламентарии Румынии в СССР
  — Объявлен в розыск
  — Преступления могло не быть (совместно с А. Голубчиковым)
  — Служу Советскому Союзу!
  — Память о битве (совместно с А. Воронцовым, Е. Мухиным, Л. Михайловым, В. Новицким)
  — Всенародный праздник труда (совместно с группой операторов)
  — Делегация альтинга Исландии в СССР (совместно с Б. Шером)
  — Парламентарии Колумбии в СССР (совместно с Л. Максимовым)
  — Парламентарии Руанды в СССР (совместно с С. Киселёвым)
  — Под флагами спартакиады (совместно с А. Бяликом, В. Венедиктовым, Н. Даньшиным, Ю. Коровкиным)
  — Шахиня Ирана в Москве (совместно с С. Киселёвым)
  — Аракс — река дружбы (совместно Н. Даньшиным)
  — Парламентарии Бельгии в СССР (совместно А. Бабаджаном)
  — Парламентарии Республики Сенегал в СССР (совместно Б. Макасеевым)
  — Советско-йеменской дружбе крепнуть (совместно Е. Федяевым)  
  — И не прервётся связь времён (совместно Н. Шмаковым, П. Русановым, В. Усановым)
  — Мир тебе, планета Земля (совместно с группой операторов)
  — Москва — город искусства
  — Мой университет (совм. с И. Скачковым)
  — Парламентарии Австралии в Советском Союзе (совместно с Е. Яцуном)
  — Фестиваль советской молодёжи (совместно с А. Истоминым, Е. Мухиным, И. Филатовым)
  — Парламентарии Кувейта в СССР (совместно с Е. Епифановым)
  — Парламентарии Бангладеш в Советском Союзе (совместно с М. Поповой)
  — Дворец культуры завода «Серп и Молот»
  — Звёзды Болгарии (совместно с Г. Монгловской, А. Хавчиным)
  — Парламентская делегация Новой Зеландии в Советском Союзе (совместно с Б. Шером)
  — Партийно-правительственная делегация Гвинейской республики в СССР (совместно с А. Бяликом)
  — СЭВ, четверть века спустя (совместно с Е. Аккуратовым, О. Лебедевым, Е. Легатом)
  — Великий герцог Люксембургский в СССР (совместно с А. Бяликом)
  — Дорогами дружбы (совместно с Е. Епифановым)
  — Парламентарии Мексики в Советском Союзе (совместно с В. Грезиным)
  — Премьер-министр Австралии в СССР (совместно с Е. Епифановым, В. Никоновым)
  — Премьер-министр Республики Шри-Ланка в СССР
  — Советская армия. «Ракетчики с Кировского»
  — СССР — Великобритания. Новая страница отношений (совместно с группой операторов)
  — Нам дорог мир (совместно с Б. Шером, В. Извековым) 
  — Трудовой праздник ЗИЛа (совместно с группой операторов)
  — Свет Октября (совместно с группой операторов)
  — Дни Берлина в Москве (совместно с группой операторов) 
  — Земля, где родился Ленин (широкоформатный)
  — Университет миллионов
  — Целебный край

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1942) — за фильм «Разгром немецких войск под Москвой» (1942)
 орден Красного Знамени (18 августа 1944)
 орден Красного Знамени (25 апреля 1945)
 медаль «За оборону Москвы» 
 медаль «За взятие Кенигсберга» (1945)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «В память 800-летия Москвы» (1947)
 Сталинская премия первой степени (1951) — за фильм «Победа китайского народа» (1950)
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1969)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1975)
 орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Крылов Анатолий Александрович // Энциклопедический проект «Личности»

Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Персоналии:ЦСДФ
Кинодокументалисты
Члены Союза кинематографистов СССР